Dawukou är en ort i Kina. Den ligger i den autonoma regionen Ningxia, i den nordvästra delen av landet, omkring 65 kilometer norr om regionhuvudstaden Yinchuan. Antalet invånare är .

Runt Dawukou är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pingluo Chengguanzhen,  km sydost om Dawukou. Trakten runt Dawukou är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Ningxia

WP:Projekt Kina